Saper bzw. Šaper ist der Familienname folgender Personen:

 Leslie Saper (* 1957), US-amerikanischer Mathematiker
 Rory J. Saper (* 1996), englischer Schauspieler
 Srđan Šaper (* 1958), serbischer Musiker und Politiker